O FMI (fundo monetário internacional) estima, todo ano, a porcentagem de crescimento do PIB (produto interno bruto, ou tudo oque um país consegue produzir em um determinado tempo). 

O PIB é um dos dados mais importantes na hora de medir o desenvolvimento, desempenho, e peso global do determinado país no mundo, sendo o PIB todo bem que o país consegue produzir para a sociedade. 

A estimativa do FMI é feita através dos dados fornecido pelo governo local, e ele mede o crescimento do PIB do país em comparação com o ano anterior. 

Exemplo: (o exemplo informado é apenas uma suposição, os dados não são reais) vamos SUPOR que em 2020 o PIB do Brasil seja de 1.400 tri, e em 2021, o PIB do Brasil tenha crescido 5,4% (ou crescido 75,6 bilhões) isso significa que o país fechou o ano produzindo 75,6 bilhões a mais do que no ano anterior.

Lista 

Listas de países por produto interno bruto
Paises por taxa de crescimento